Nimba (Libéria)
Monte Nimba
Ou ainda:
Nimbadon

Desambiguação